Europamesterskabet i håndbold 2016 for mænd er det 12. EM i håndbold for mænd. Mesterskabet afholdtes af European Handball Federation (EHF) fra 15. – 31. januar 2016 i Polen. Værtsnationen blev fundet ved EHF's ordinære kongres 23. juni 2012.
Turneringen blev vundet af , der vandt finalen med 24-17 over .

Kvalificerede lande 
Nedenstående landshold har kvalificeret sig til slutrunden:

Værtsbyer 
Slutrunden afvikles i følgende fire byer. Polen spiller alle sine kampe i Kraków.

Kandidater 
Fem lande viste interesse for at ansøge om værtskabet for slutrunden:

Kvalifikation 

Kvalifikationsturneringen, der skal finde femten deltagere til EM, begyndte 31. oktober 2012. Som værtsnation er  direkte kvalificeret til selve slutrunden som det sekstende hold. I kvalifikationsturneringens første fase deltog tolv landshold, hvoraf de ni startede med at blive fordelt i tre puljer med tre hold i hver. De tre puljevindere gik videre til en playoffrunde, hvor de tre lavest rangerede 4'ere fra kvalifikation til EM i 2014 indtrådte. Der spilledes i denne runde ude og hjemme mod samme modstander, hvorfra de tre vindere kvalificerede sig til 2. fase.

Gruppespillet

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Mellemrunde 
Top 3 i hver af de indledende puljer går videre til mellemrunden, hvor man møder top 3 fra sin parallelpulje. Nr. 1-2 i hver mellemrunde går videre til semifinalerne. Treerne spiller om femtepladsen og firerne spiller om syvendepladsen.

Gruppe I 
Kampene i gruppe 1 spilles i Kraków. I denne gruppe mødes top 3 fra den indledende gruppe A og gruppe B.

Gruppe II 
Kampene i gruppe 2 spilles i Wrocław. I denne gruppe mødes top 3 fra den indledende gruppe C og gruppe D.

Slutspil 
{| style="margin-left:1em;"
|- style="vertical-align:top;"
|

Slutstilling 

{| class="wikitable"
!Rangering
!Hold
|-bgcolor=#ccffcc
|align=center|||
|-bgcolor=#ccccff
|align=center|||
|-bgcolor=#ccccff
|align=center|||
|-
|align=center|4||
|-
|align=center|5||
|-
|align=center|6||
|-
|align=center|7||
|-
|align=center|8||
|-
|align=center|9||
|-
|align=center|10||
|-
|align=center|11||
|-
|align=center|12||
|-
|align=center|13||
|-
|align=center|14||
|-
|align=center|15||
|-
|align=center|16||
|}

Kilder 
 Resulater og stillinger , eurohandball.com 
 EHF Euro events to come , eurohandball.com 
 EHF Euro Applicants , ehf-euro.com

Referencer 

2016 (mænd)
Håndbold i 2016